Rope steht für:
 Rope (Cheshire East), Ort in Cheshire East, England
 Rope, Originaltitel des Spielfilms Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock (1948)
 Rope (Einheit), Längeneinheit im angloamerikanischen Maßsystem 

Rope bzw. Ropė ist der Familienname folgender Personen:
 Bronis Ropė (* 1955), litauischer Politiker, Mitglied im Europaparlament
 Donald Rope (1929–2009), kanadischer Eishockeyspieler
 Ellen Mary Rope (1855–1934), englische Bildhauerin
 Margaret Agnes Rope (1882–1953), englische Glasmalerin
 M. E. Aldrich Rope (1891–1988), englische Glasmalerin